Colegio Metodista puede referirse a:
Colegio Metodista de Santiago de Chile.
Colegio Metodistade Concepción, Chile.
Colegio Metodista de Temuco, Chile.